Pekan – roślina, orzesznik jadalny
 Pekan – miasto w Brunei
 Pekan – dystrykt i miasto w Malezji